«Пісня партизанів» () — найпопулярніша пісня (гімн) Французького Опору в роки Другої світової війни.

Історія створення 

Пісню партизанів було створено в Лондоні в 1943 році на основі російськомовної пісні авторства (слова і музика) Анни Марлі (Anna Marly). Жозеф Кессель та його племінник Моріс Дрюон, в недалекому майбутньому відомий письменник, написали (подеколи, особливо в російських джерелах, зазначається переклали) французький текст вже існуючої пісні. Пісню виконувала сама́ Анна Марлі на підпільних радіохвилях BBC. 

«Пісня партизанів» користувалась значною популярністю в макі — партизанів Французького Руху Опору у Франції. Вже по війні «Пісня партизанів» лишалась такою популярною, що її було запропоновано зробити національним гімном для Франції. Незабаром вона стала неофіційним французьким гімном, поруч державного — Марсельєзи.

Тексти пісні

Французький текст 

Нижче наведено франкомовний текст (переклад) авторства Ж.Кесселя і М.Дрюона та його український переклад:

Російський текст 

Російськомовний оригінал Анни Марлі (1942):

От леса до леса
Дорога идёт
Вдоль обрыва

А там высоко
Где-то месяц плывёт
Торопливо

Пойдём мы туда,
Куда ворон не влетит,
Зверь не входит

Никто, никакая сила
Нас не покорит,
Не отгонит

Народные мстители,
Мы отобьём
Злую силу

Пусть ветер свободы
Засыплет
И нашу могилу...

Пойдём мы туда
И разрушим до конца
Вражьи сети

Пусть знают, как много
За правду нас легло, 
Наши дети!...

Посилання і література 

 Про «Пісню партизан», вкл. тексти, аудіозаписи і відео
 Біографія Анни Марлі
 Анна Марлі Матьйо виконує «Пісню партизан» відео на YouTube
 Мірей Матьйо виконує «Пісню партизан» відео на YouTube
 Song of the French Partisan  
 Raskin Richard Le Chant des Partisans: Functions of a Wartime Song. // Folklore [U.K.], 102, 1 (Summer, 1991), pp. 62–76 

Французький Опір
Пісні 1943
Патріотичні пісні Франції